Maybachstraße steht für:
 Maybachstraße (Delitzsch), siehe Liste der Kulturdenkmale in Delitzsch
 Maybachstraße (Halberstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Maybachstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Magdeburg #Stadtweite Denkmale

Siehe auch: